Fundacja Guggenheima odnosi się do:
 Fundacja Solomona R. Guggenheima fundująca muzea.
 Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima przyznająca stypendia naukowcom, nauczycielom i artystom.
 Fundacja Harry'ego Franka Guggenheima wspierająca multidyscyplinarny rozwój badań nad przemocą, agresją i dominacją
 Fundacja Daniela i Florence Guggenheimów przyznająca stypendia na badania w dziedzinie prawa karnego.